Hoikkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,60, long 27,13), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,47, long 28,12), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,18, long 27,63), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,67, long 29,55), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,43, long 28,55), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,37, long 29,28), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,92, long 28,48), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,75, long 28,43), 
 Hoikkajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,70, long 29,37), 

Robotskapade Finlandförgreningar